

Cinema 
 Loving – film del 1970 diretto da Irvin Kershner
 Loving – film del 1983 diretto da Toshio Masuda
 Loving – film del 2016 diretto da Jeff Nichols

Geografia 
 Loving – villaggio del Nuovo Messico
 Loving – area non incorporata del Texas
 Contea di Loving – contea del Texas

Televisione 
 Quando si ama (Loving) – soap opera statunitense trasmessa dal 1983 al 1995
 Loving – film per la televisione britannico del 1995 diretto da Diarmuid Lawrence